est le nom posthume donné à l'empereur du Japon Mutsuhito (1852-1912). Par extension, ce terme désigne :
 l'ère Meiji (1868-1912), période durant laquelle cet empereur régna ;
 la restauration de Meiji en 1868, aussi appelée révolution de Meiji ou renouvellement de Meiji ;
 le sanctuaire Meiji-jingū ;
 l'université Meiji, à Tokyo.

Par ailleurs, ce terme désigne aussi :
 Meiji, une entreprise agroalimentaire japonaise, formée à partir, notamment, de
 Meiji Dairies.